Fontana dell'Aquila – fontana dei Giardini Vaticani nella Città del Vaticano
 Fontana dell'Aquila – fontana di Villa Borghese a Roma
 Fontana dell'Aquila – fontana di Villa d'Este a Tivoli
 Fontana dell'Aquila – fontana di Trento